{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Shanghai ATP Masters 1000 
 | rok = 2010 
 | datum=9. - 17. října 2010
| ročník=2.
| místo=Šanghaj
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=5 250 000 $
| web=Oficiální web
| champms= Andy Murray
| champmd= Jürgen Melzer /  Leander Paes
}}

Tenisový turnaj na okruhu ATP Shanghai ATP Masters 1000 2010' se konal ve dnech 9. - 17. října v čínské Šanghaji venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 5 250 000 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Prvních osm nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Rafael Nadal (3. kolo)
  Novak Djoković (semifinále)
  Roger Federer (finále)
  Andy Murray (vítěz)
  Robin Söderling (čtvrtfinále)
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Michail Južnyj (2. kolo)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Andy Roddick (2. kolo, odstoupil)
  David Ferrer (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
  Marin Čilić (1. kolo)
  Gaël Monfils (2. kolo)
  Nicolás Almagro (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

4. sekce

Čtyřhra

Nasazení 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finále)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (čtvrtfinále)
  Wesley Moodie /  Dick Norman ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2010